Bixio – cognome italiano
Cesare Andrea Bixio – compositore italiano
Carlo Bixio – produttore televisivo, figlio di Cesare Andrea
Franco Bixio – compositore, figlio di Cesare Andrea
Giorgio Bixio – attore italiano
Nino Bixio – patriota italiano
Jacques Alexandre Bixio –politico francese, fratello del predetto patriota italiano